Marian Buczyński (1891–1940) – podpułkownik Wojska Polskiego, stracony przez organa Związku Radzieckiego
 Marian Buczyński (1921-1944) – powstaniec warszawski